La palabra española alguacil, al igual que visir, deriva del árabe hispánico alwazír y del árabe clásico وزير o wazīr: ministro.

Funcionario administrativo o judicial

Antiguo régimen 

Distintos cargos judiciales y de seguridad del Antiguo Régimen en España:

Alguaciles regios 

 alguacil mayor, antiguo gobernador con potestades en lo civil y criminal que evolucionó según la secuencia:
 alguacil del rey
 alguacil mayor de Corte
 alguacil mayor de Castilla, cargo que se hizo hereditario en la Casa de Zúñiga.
 algutzir, oficial del rey que ejecutaba las decisiones de la administración superior de justicia en Cataluña.
 alguacil de la montería cargo que guardaba los aparejos del ministerio de la montería.

No regios 

 alguacil mayor de la Orden de Santiago.
 alguacil judicial, juez electo por la comunidad de su jurisdicción.

Inquisición 

 alguacil de la Inquisición, cargo subalterno del Tribunal.

Edad contemporánea 

 alguacil de ayuntamiento o alguacil municipal, funcionario administrativo de la administración local española.

Ferias y festejos 

 alguacil numerario, nombrado para un corto periodo tiempo como refuerzo de los alguaciles titulares en determinados eventos, como las ferias.
 alguacilillo o alguacil, agente encargado de transmitir y ejecutar las órdenes del presidente en las corridas de toros.

Otros usos 

 bailío o bayle, oficial de justicia del rey en el Antiguo Régimen francés.
 marshal o sheriff, en los países anglosajones:
 Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Biónimos

 alguacil o alguacil de moscas, nombre vulgar de las arañas del género Tegenaria.
 aguacil o alguacil, nombre vulgar de las libélulas (género Anisóptera), en Argentina y Uruguay.

Apellido

 Andrés Alguacil, uno de los protagonistas de la Revuelta de las Alpujarras (del linaje de los antiguos alguaciles de Ugíjar).
 Casiano Alguacil (1832-1914), fotógrafo español.
 Imanol Alguacil (1971-), futbolista español.
 Alberto Losada Alguacil (1982-), ciclista español.

Títulos de obras literarias

 El alguacil endemoniado, de Francisco de Quevedo. 
 El alguacil mayor, comedia. 
 No al alguacil, canción de Gloria Trevi.

Ocupaciones
Arabismos